Вацлав Копецький (1897—1961) — чехословацький комуністичний політик, міністр інформації і культури в 1945—1954 роках.
 Властиміл Копецький (1912—1967) — чехословацький футболіст, що грав на позиції нападника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Іван Копецький (* 1946) — чеський футболіст і тренер.
 Мілош Копецький (1922—1996) — чеський актор.
 Томаш Копецький (* 1982) — словацький хокеїст, центральний нападник. Виступає за «Флорида Пантерс» у Національній хокейній лізі.
 Копецький Чеслав Васильович (1932—1988) — радянський хімік і металознавець, доктор технічних наук, член-кореспондент АН СРСР. Лавреат двох Державних премій СРСР.
Словацькі прізвища
Чеські прізвища